Pereira Barreto pode ser:
 Pereira Barreto - um município brasileiro do Estado de São Paulo;
 Canal Pereira Barreto - um canal da hidrovia Paraná-Tietê;
 Luís Pereira Barreto (1840 — 1923) - intelectual brasileiro.

Desambiguação